Bang a Drum è un brano musicale country-rock scritto da Jon Bon Jovi ed originariamente interpretato dal gruppo di cui fa parte, i Bon Jovi. Fu inserito nell'album Blaze of Glory, ispirato dal film Young Guns II.

Nel 1998 il cantante country Chris LeDoux ne interpretò una cover, con Jon Bon Jovi nel ruolo di guest star. Fu inserita nell'album di LeDoux One Road Man, e pubblicata come singolo, che raggiunse la posizione #68 nella classifica delle canzoni country degli Stati Uniti.